Первый дивизион 1920/1921 — 21-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 19 сентября 1920 года и закончился 20 марта 1921 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1920/1921
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1920 году
Спорт в Бельгии в 1921 году